Вольдема́р (Влади́мир) Никола́евич Баля́зин (, , Дальневосточный край, СССР — , , Российская Федерация) — советский и российский  и , кандидат исторических наук, доцент. Член Союза писателей России и действительный член Академии педагогических и социальных наук. Автор более 50 книг и около 300 статей по русской и всеобщей истории.

Биография 
Вольдемар Балязин родился 30 марта 1931 года в городе Никольск-Уссурийский (ныне Уссурийск Приморского края). Отец Николай Иннокентьевич — гвардии капитан, участник штурма Кёнигсберга.

Начал публиковаться с 1950 года. В 1954 году окончил исторический факультет Калининградского педагогического института, после чего пять лет проработал в местном музее, в отделе истории.

В 1959 году в Калининграде вышла его первая книга «Памятники славы». Он был одним из тех, кто начинал краеведческое изучение Калининградского края.

В 1963 году окончил аспирантуру на историческом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова и под руководством Г. А. Новицкого защитил кандидатскую диссертацию по теме «Россия и Тевтонский орден в 1466—1525 годах».

Работал учителем в сельской школе в Псковской области, читал лекции в Московском заочном пединституте. С 1964 по 1966 годы руководил кафедрой истории Магаданского государственного педагогического института.

С 1968 по 1976 годы работал ведущим научным редактором в издательстве «Советская энциклопедия», а затем — заведующим художественным отделом в Музее Революции.

Автор ряда исторических романов, повестей и историко-приключенческих книг для школьников. В основе его сюжетов, охватывающих разные исторические периоды, лежат подлинные исторические события и факты. Особое внимание уделял личностно-психологическим аспектам истории, персонализируя ход исторического процесса.

Умер в 2005 году. Похоронен на Митинском кладбище.

Библиография

Научная и научно-популярная

Художественная 
 
 
 
  (2-е изд. 2003)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники исторического факультета МГУ
Музейные работники СССР
Кандидаты исторических наук
Русские писатели — авторы исторических романов
Авторы приключенческой литературы
Члены Союза писателей России
Преподаватели Московского государственного гуманитарного университета имени М. А. Шолохова
Похороненные на Митинском кладбище